St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist ist der Name folgender Kirchen in Bayern:

 St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist (Edelstetten), Landkreis Günzburg
 St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist (Steinkirchen), Landkreis Erding